Пардо́ () — португальская и испанская фамилия, происходящая от названия бразильцев смешанного происхождения, одной из основных условно обозначаемых расовых групп населения Бразилии — парду ().

Фамилия 
  (род. 1974) — испанский учёный-лингвист и писатель.
  (1914—1999) — мальтийский дипломат и учёный.
  (род. 1960) — французский футболист.
  (1719—1792) — итальянский раввин и поэт.
 Пардо, Джей Ди (род. 1980) — американский актёр и модель.
  (род. 1966) — американский стендап-комик и актёр.
 Пардо, Джулия (1806—1862) — английская поэтесса, новелистка, историк и путешественница.
  (1918—2014) — американский радио- и телеведущий, диктор.
  (1920—2012) — галисийский художник, керамист, дизайнер и предприниматель.
  (1975—2009) — мексиканский автогонщик.
 Пардо, Карлос (род. 1975) — испанский поэт.
 Пардо, Луис (1882—1935) — чилийский капитан корабля, спасшего экипаж судна «Эндьюранс» в 1916 году на острове Мордвинова.
 Пардо, Мануэль (1834—1878) — перуанский политик, первый гражданский президент страны.
 Пардо, Павел (род. 1976) — мексиканский футболист.
  (род. 1953) — первый (и пока единственный) .
 Пардо, Роб (род. 1970) — главный дизайнер World of Warcraft, исполнительный вице-президент отдела геймдизайна и руководитель креативного отдела компании Blizzard Entertainment.
 Пардо, Рубен (род. 1992) — испанский футболист.
  (род. 1982) — чилийский футболист.
 Пардо, Тамир (род. 1953) — директор службы внешней разведки Израиля «Моссад» (2011—2016).
  (1922—1986) — испанский художник, писатель, поэт, композитор и драматург.
 Пардо, Урко (род. 1983) — кипрский футболист.
 
 Пардо, Хорхе (род. 1963) — американский художник кубинского происхождения.
  (род. 1955) — испанский музыкант.
  (род. 1988) — испанский футболист.
  (XVI век) — испанский исследователь и конкистадор.

Сложные фамилии 
 Пардо-Андретта, Антонио Хосе (род. 1970) — венесуэльский горнолыжник, президент Лыжной федерации Венесуэлы, участник Олимпийских игр 2014 года.
  (род. 1930) — испанский футболист и тренер.
 Артуро Эрасмо Видаль Пардо (род. 1987) — чилийский футболист.
  (1905—2000) — венесуэльский писатель-историк и врач.
 Санчо Пардо Донлебун (1537—1607) — испанский адмирал.
 Де Пабло Пардо, Луис Мария (1912—2007) — аргентинский политик и дипломат.
  (1857—1925) — филиппинский врач, историк и политик испано-португальского происхождения.
  (1806—1868) — перуанский поэт, сатирик, драматург, адвокат и политик.
 Пардо и Барреда, Хосе (1864—1947) — президент Перу с 1904 по 1908 год и с 1915 по 1919 год.
  (1472—1545) — испанский кардинал, архиепископ Толедский, примас и Великий инквизитор.
 Пардо Басан, Эмилия (1851—1921) — испанская писательница.
 Пардо Састрон, Хосе (1822—1909) — испанский ботаник.

См. также 
 Контрерас, Серхио Пардо (род. 1983) — испанский футболист, более известный под прозвищем Коке
 Пардон, Хорхе (1905—1977) — перуанский футболист
 Пардос — муниципалитет в Испании
  — авиационный манёвр
  — перуанский футбольный клуб
  — район Мадрида.
  — микрорайон района Фуэнкарраль—Эль-Пардо
 Эль-Пардо — историческая резиденция близ Мадрида
 Договор в Эль-Пардо — четыре договора между Великобританией, Испанией и Португалией, подписанных между 1728 и 1778 годами
 Риу-Парду — муниципалитет, река и племя в Бразилии
 Прадо — разные значения
 Пардоу — англоязычная фамилия

Примечания